Первые радости:

 Первые радости — роман Константина Федина
 Первые радости — фильм Владимира Басова, 1956 год
 Первые радости — фильм Григория Никулина, 1977 год